Heuchelbach ist ein Gewässername:

 Heuchelbach, Quellbach des Eschbach bis zum Stadtgebiet von Bad Homburg, Hochtaunuskreis, Hessen
 Heuchelbach (Aal), rechter Zufluss der Aal in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Heuchelbach, anderer Name des Fuchsstädter Bachs, rechter Oberlauf des Zwischengemäuerbachs oder auch Heigelsbachs in Heidingsfeld, Stadt Würzburg, Unterfranken, Bayern, der in den Main mündet